

Cinema i televisió 
 Wednesday, pel·lícula britànica de 2007 dirigida per Rob Sorrenti
 A Wednesday!, pel·lícula índia de 2008 dirigida per Neeraj Pandey
 Títol en anglès de Dimecres, sèrie de televisió estatunidenca començada el 2022

Música 
 Wednesday, grup de música canadenc actriu entre el 1971 i el 1981
 Wednesday, grup de música estatunidenc creat el 2018
 Wednesday, àlbum de King Creosote de 1999
 Wednesday, cançó de The Royal Guardsmen de 1967
 Wednesday, cançó de The Detroit Emeralds 1977
 Wednesday, cançó de Tori Amos de 2002
 Wednesday 13, cantant estatunidenc
 Wednesday Lips, ara Uënsdei, grup de música català creat el 2007

Altres 
 Nom en anglès de dimecres, tercer dia de la setmana
 Nom en anglès de Dimecres Addams, personatge fictici
 Mr. Wednesday, personificació d'Odín a la novel·la American Gods i la sèrie derivada American Gods
 Wednesday Island, illa a l'Antàrtica
 Wednesday Martin, escriptora i crítica cultural estatunidenca
 Sheffield Wednesday Football Club, club de futbol anglès